Шевандин — фамилия:

Шевандины — старинный дворянский род.

 Шевандин, Михаил Николаевич (1876—1942) — русский учёный-медик, доктор медицины.

См. также 
 Шевандино
 Шевалдин